Primera División 2021 – edizione della competizione di calcio maschile argentino
 Primera División 2021 – edizione della competizione di calcio maschile boliviana
 Primera División 2021 – edizione della competizione di calcio maschile cilena